Соревнования в одиночном разряде среди женщин по бадминтону на летних Олимпийских играх 2008 прошли с 9 по 16 августа. Приняли участие 47 спортсменок из 42 стран.

Призёры

Соревнования

Предварительные раунды

Финалы

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр